Ярославская епархия

 Ярославская и Ростовская епархия — епархия Русской Православной Церкви
 Ярославская и Костромская епархия — епархия Русской Православной Старообрядческой Церкви